Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Koukalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tatiana Perebiynis et Silvija Talaja.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Sopot
Sport en Pologne en 2003
Tennis en juillet 2003
Tennis en août 2003